Reif für die Insel steht für:

 Reif für die Insel, Lied von Peter Cornelius (1982) sowie geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/R #Reif für die Insel
 Die Kanzlei – Reif für die Insel, Fernsehfilm von Bettina Schoeller (2022)

Siehe auch:
 Reiff für die Insel, deutsche Kriminalkomödien-Reihe der ARD (2012–2015)